Safer steht für:

 Safer (Schiff), 1976 gebauter Öltanker, später als Übergabestation genutzt
 Morley Safer (1931–2016), kanadischer Journalist

SAFER steht für:
 Simplified Aid for EVA Rescue, ein Rettungssystem bei Weltraum-Außenarbeiten

SAFeR steht für:
 SAFeR, Strategische und Ablaufunterstützende Einsatzinformation für Feuerwehr und Rettungsdienst

Siehe auch:
 safer Sex (geschützt)

Abkürzung